Киреев, Александр:
 Киреев, Александр Алексеевич (1833—1910) — русский генерал от кавалерии, видный публицист-славянофил. Брат Н. А. Киреева и О. А. Киреевой-Новиковой. 
 Киреев, Александр Андрианович (1899—1917) — красногвардеец, участник Октябрьской революции.